

Nazwy „Tabor” 
 Pierwowzór nazw i wyrazu
 Góra Tabor – góra w Izraelu

 Miejscowości i inne jednostki administracyjne
 Tabor – miejscowość w województwie mazowieckim
 Tabor – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Tabor – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bon Homme
 Tabor (ang. Tabor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Tabor – dzielnica Lublany
 Tábor – miasto w Czechach
 Tábor – powiat w Czechach
 Tabor – gmina w Słowenii
 Tabor – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Dukszty.

 Nazwy geograficzne
 Tabor – grzbiet w Pieninach Spiskich
 Tábor – góra w Czechach
 Tábor – góra w Jawornikach (Słowacja)
 Nachal Tawor – rzeka w Izraelu
 Tabor – rzeka w województwie podkarpackim
 Tabor – fikcyjna wyspa, zaznaczana na niektórych mapach

 Osoby
 Artur Tabor
 Wojciech Tabor
 jeden z pseudonimów Stanisława Tatara
 Pismo
 Tabor (ukr. Табор) – emigracyjne pismo ukraińskie wydawane w latach 20. i 30. XX wieku

Wyraz „tabor” 
 tabor kolejowy
 tabor samochodowy
 tabor cygański
 tabor wojskowy – rodzaj fortyfikacji
 tabor – oddział w armii tureckiej
 tabor – obóz, obozowisko, baza namiotowa; słowo funkcjonujące w gwarze wspinaczkowej: np. tabor „Szałasiska”, tabor „Rąbaniska”, tabor pod Krzywą (Sokoliki)